Mueang, in pinyin měng – storiche città-stato o principati che nacquero a partire dal I millennio d.C. in Indocina
Meng – cognome cinese
ɱ – simbolo usato per la nasale labiodentale nell'alfabeto fonetico internazionale (IPA)
Marketing Executives Network Group – associazione professionale
Master of Engineering (M.Eng., ME or MEng), l'equivalente in Italia della laurea magistrale in ingegneria

Persone
Meng, noto anche come Haku – ex wrestler tongano naturalizzato statunitense.
Mencio, letteralmente Maestro Meng – filosofo cinese
Grace Meng – politica e avvocato statunitense di origini cinesi
Heinrich Meng – hockeista su ghiaccio svizzero
Ramiro Meng – pittore, scultore e architetto italiano
Meng Fei – ex ginnasta cinese
Meng Guanliang – canoista cinese
Meng Haoran – poeta cinese
Meng Huo – militare e aristocratico cinese
Meng Suping – sollevatrice cinese
Meng Tian – militare e architetto cinese
Meng Yi – politico cinese, fratello di Tian
Meng Wanzhou – dirigente d'azienda cinese